Vratsa (oblast); een oblast in Bulgarije
Vratsa (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast
Vrattsa; een dorp in het westen van Bulgarije